Bursztyn ist der polnische Name für den Bernstein, er kommt in einigen, auch aus dem Jiddischen transkribierten, Schreibvarianten vor:
 Burstyn
 Burstein 

Bursztyn ist Familienname folgender Personen:
 Feliza Bursztyn (1933–1982), kolumbianische Bildhauerin
 Igal Bursztyn (* 1941), israelischer Filmregisseur
 Israel Burstein (1891–1951), österreichisch-israelischer Hebraist
 Israel Bursztyn (1896–1941), polnisch-französischer Journalist

Bursztyn ist der polnische Name für die ehemalig polnische und jetzt ukrainische Stadt Burschtyn